Hell Yeah è il ventesimo album in studio del gruppo di musica industriale tedesco KMFDM, pubblicato nel 2017.

 Hell Yeah – singolo dei Montgomery Gentry del 2002, dall'album My Town
Hell Yeah! – album dei Black 'N Blue del 2003
Hell Yeah – singolo di Ginuwine del 2003, dall'album The Senior
Hell Yeah! – album degli HorrorPops del 2004
 Hell Yeah! – singolo degli American Hi-Fi del 2005, dall'album Hearts on Parade
Hell Yeah – singolo dei Rev Theory del 2008, dall'album Light It Up
Hell Yeah – disco dei KMFDM pubblicato nel 2017